Riley Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Riley Lake, Muskoka, sjö i Ontario, 
 Riley Lake, Kenora District, sjö i Ontario,